Апостольский викариат Триполи () — апостольский викариат Римско-католической церкви с центром в городе Триполи, Ливия. Апостольский викариат Триполи подчиняется непосредственно Святому Престолу. В Триполи находится единственная католическая церковь святого Франциска Ассизского. Бывший кафедральный собор апостольского викариата Триполи используется в качестве мечети.

История 
В 1630 году Святой Престол учредил апостольскую префектуру Триполи, выделив её из епархии Лас-Пальмаса (сегодня — Епархия Канарских островов). Пастырское попечение апостольской префектурой Триполи было поручено монахам из монашеского ордена францисканцев.

В 1894 году апостольская префектура Триполи была преобразована в апостольский викариат Ливии.

3 февраля 1927 года апостольский викариат Ливии передал часть своей территории для создания апостольского викариата Киренаики (сегодня — апостольский викариат Бенгази).

22 июня 1939 года апостольский викариат Ливии был переименован в апостольский викариат Триполи. В этот же день апостольский викариат Триполи передал часть своей территории для учреждения новой апостольской префектуры Мисураты.

Ординарии апостольского викариата

Статистика 

|-
| 1949 || 40.000 || 380.000 || 10,5 || 31 || || 31 || 1.290 || || 30 || 115 || 18
|-
| 1969 || 30.000 || 635.000 || 4,7 || 20 || || 20 || 1.500 || || 37 || || 9
|-
| 1980 || 30.000 || 1.591.000 || 1,9 || 7 || 2 || 5 || 4.285 || || 5 || 50 || 2
|-
| 1990 || 30.000 || 3.040.000 || 1,0 || 5 || 1 || 4 || 6.000 || || 4 || 30 || 1
|-
| 1999 || 50.000 || 4.000.000 || 1,3 || 8 || 4 || 4 || 6.250 || || 4 || 32 || 1
|-
| 2000 || 70.000 || 4.000.000 || 1,8 || 8 || 5 || 3 || 8.750 || || 3 || 27 || 1
|-
| 2001 || 70.000 || 4.000.000 || 1,8 || 7 || 3 || 4 || 10.000 || || 4 || 27 || 1
|-
| 2002 || 70.000 || 4.000.000 || 1,8 || 8 || 4 || 4 || 8.750 || || 4 || 29 || 1
|-
| 2003 || 70.000 || 4.000.000 || 1,8 || 9 || 3 || 6 || 7.777 || || 6 || 30 || 1
|-
| 2004 || 70.000 || 4.500.000 || 1,6 || 8 || 2 || 6 || 8.750 || || 6 || 30 || 1
|-
| 2007 || 100.000 || 5.000.000 || 2,0 || 6 || 2 || 4 || 16.666 || || 4 || 28 || 1
|-
| 2010 || 150.000 || 5.500.000 || 2,7 || 6 || 1 || 5 || 25.000 || || 6 || 28 || 1
|-
| 2014 || 50.000 || 6.204.000 || 0,8 || 5 || 1 || 4 || 10.000 || || 6 || 12 || 1
|-
| 2017 || 15.160 || 6.668.430 || 0,2 || 1 || || 1 || 15.160 || || 2 || 8 || 2
|}

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация на сайте catholicinlibya.com
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org

Католические епархии Ливии
Религия в Триполи